Antoine de Léotoing de Montgon, mort au château de Chalès le 4 décembre  1482, est un prélat français du  .

Biographie 

Il est issu d'une noble famille.

Antoine de Léotoing succède son frère Pierre à l'évêché de Saint-Flour (Cantal) en 1461. Il finit la cathédrale Saint-Pierre.

Références

Liens externes 

Personnalité française du XVe siècle
Décès en décembre 1482
Évêque de Saint-Flour
Décès dans la province d'Auvergne